Tchang jsou čínská příjmení
  (k roku 2007 25. nejčastější příjmení v ČLR) a
 .

Známí nositelé příjmení Tchang:

 Tchang Fej (* 1932) – čínský generál a politik, krátce předseda vlády Čínské republiky,
 Tchang Jin (1470–1524) – čínský učenec, malíř, kaligraf a básník mingského období,
 Tchang Lin (* 1976) – čínská judistka,
 Tchang Sien-cu (1550–1616) – čínský dramatik mingského období,
 Tchang Šun-č’ (1507–1560) – čínský politik a prozaik mingského období, jeden z osmi talentů éry Ťia-ťing,
 Tchang Ťia-süan (* 1938) – čínský komunistický politik, ministr zahraničí a místopředseda vlády ČLR.

Reference

Externí odkazy 
 

Čínská příjmení